Gerra kan syfta på följande:

 Gerra – ett släkte fjärilar

Geografi

Indonesien 

 Pulau Seira, ö, Moluckerna,

Schweiz 

 Gerra Gambarogno, ort i Ticino, 
 Gerra (Verzasca), ort i Ticino, 

Robotskapade Indonesienförgreningar